Новосовхозный — название населённых пунктов в России:
 Новосовхозный — разъезд (населенный пункт) в Табунском районе Алтайского края, упразднён в 2018 г.
 Новосовхозный — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.